Микитишин Ярослав Ігорович — солдат Збройних сил України.
 Микитишин Федір Іванович — командир сотні «Бистрі», політвиховник куреня «Сивуля», лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.

українські прізвища